Ângelo Meneses – calciatore portoghese, difensore
 Fernando Meneses – calciatore cileno, centrocampista
 Jean Meneses –  calciatore cileno, centrocampista
 José Meneses – cestista messicano
 Josep Ángel Sáiz Meneses – arcivescovo cattolico spagnolo
 María Romero Meneses – religiosa nicaraguense appartenente all'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice venerata come beata dalla Chiesa cattolica
 Santa Beatrice de Silva Meneses – religiosa portoghese, fondatrice dell'ordine delle monache concezioniste francescane venerata come beata dalla Chiesa cattolica